Nassedkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Arkadjewitsch Nassedkin (1942–2014), russischer Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Wassili Fjodorowitsch Nassedkin (1895–1938), sowjetischer Schriftsteller